

Patronyme 

 Cybèle Villemagne est une comédienne française.

Toponyme 

 Villemagne est une commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie.
 Villemagne-l'Argentière en occitan Vilamanha est une commune française située dans le département de l'Hérault en région Occitanie ;
 Abbaye de Villemagne, sur le territoire de la commune précédente.
 Mines de Villemagne, anciennes mines de plomb et de zinc situées sur la commune de Saint-Sauveur-Camprieu, dans le département du Gard.